Штайнебах (Зиг) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Штайнебах (река)) — река в Германии, протекает по земле Гессен.